Новый Борок — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Новый Борок — деревня в Шимском районе Новгородской области.
 Новый Борок — деревня в Дедовичском районе Псковской области.